Жардéн () — французский топоним и фамилия. Известные носители:

 Жарден, Александр (род. 1965) — французский писатель, журналист, публицист и режиссёр.
  (1934—1980) — французский писатель и сценарист.

Топоним 
 Жарден — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент коммуны — Изер.
 Жарден-дю-Май — главный парк города Анже и один из его самых старых публичных садов, выполненный в регулярном стиле.